Пиједра дел Сол има више значења:

 Пиједра дел Сол (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра дел Сол (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра дел Сол (Сантијаго Чоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра дел Сол (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику